Falkiner ist der Familienname folgender Personen:

Daniel Falkiner († 1759), irischer Politiker
Franc Falkiner (1867–1929), australischer Politiker
Frederick John Falkiner (1768–1824), irischer Politiker
Riggs Falkiner, irischer Politiker